Maria Anna Carolina Pia van Oostenrijk (Wenen, 27 oktober 1835 — aldaar, 5 februari 1840) was een aartshertogin van Oostenrijk uit het huis Habsburg-Lotharingen. Zij was het vierde kind en de enige dochter van aartshertog Frans Karel van Oostenrijk en aartshertogin Sophie en een jonger zusje van de latere Oostenrijkse keizer Frans Jozef I. Zij had een zwakke gezondheid en leed aan epilepsie. Aan de gevolgen van deze aandoening overleed zij op vierjarige leeftijd.

Huis Habsburg-Lotharingen
Oostenrijk, M